Abbie Myers ha vinto 1 titolo in singolare e 14 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 15 giugno 2015 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 472; il 20 luglio 2015 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 182.

Altri progetti

Collegamenti esterni